Мши́нское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Лужского муниципального района Ленинградской области России. Административный центр — посёлок Мшинская.

География 
Поселение расположено в северной части района.

Граничит:
 на севере и северо-востоке — с Гатчинским районом
 на юго-востоке — с Ям-Тёсовским сельским поселением
 на юге и юго-западе — с Толмачёвским городским поселением
 на западе — с Волосовским районом

По территории поселения проходят автодороги:
  «Псков» (, Санкт-Петербург — граница с Белоруссией)
  (Большая Ящера — Кузнецово)
  (подъезд к ж. д. платформе Низовская)
  (Красный Маяк — выход на автодорогу «Псков»)
  (Пехенец — Малая Ящера)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 37 км.

История 
10 июля 1959 года центр Пехенецкого сельсовета Гатчинского района был переведён в посёлок при станции Мшинская, а сельсовет переименован в Мшинский, к сельсовету был присоединён упразднённый Сорочкинский сельсовет.

13 мая 1963 года Мшинский сельсовет был передан в состав Лужского района.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Мшинский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Мшинскую волость.

С 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 65-оз от 28 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Лужский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Мшинское сельское поселение, в состав которого вошла территория бывшей Мшинской волости.

Население

Состав сельского поселения 

28 декабря 2004 года в связи с отсутствием жителей областным законом № 120-оз была упразднена деревня Липово.

Примечания 

Муниципальные образования Лужского района
Сельские поселения Ленинградской области